

Personen 
Familienaam
 Agnès Godard (1951), Frans cineaste
 André Godard (1881-1965), Frans archeoloog, architect en historicus
 Benjamin Godard (1849-1895), Frans componist
 Christian Godard (1932), Frans striptekenaar
 Eric Godard (1980), Canadees ijshockeyspeler
 Jean-Luc Godard (1930-2022), Frans-Zwitsers cineast

Voornaam
 Frans Godard van Lynden van Hemmen (1836-1931), Nederlands politicus
 Godard Adriaan van Reede (1621-1691), Nederlands diplomaat
 Godard Willem van Tuyll van Serooskerken (1647-1708), Nederlands politicus
 Godard van Reede (1644-1703), Nederlands militair
 Philips Godard Reyndert Snouckaert van Schauburg (1795-1869), Nederlands militair

Zie ook 
 Goddard (doorverwijspagina)